

Persone
 Dalmazio Cuttica – calciatore italiano
 Francesca Cuttica – attrice italiana
 Gianfranco Cuttica di Revigliasco –  politico, docente e saggista italiano
 Luigi Cuttica di Cassine – nobile italiano
 Umberto Cuttica  – dirigente d'azienda italiano

Altro
 Palazzo Cuttica di Cassine – edificio storico di Alessandria